Дэниел Джеймс «Гас» Джерард (; родился 27 июля 1953 года в Юнионтауне, штат Пенсильвания, США) — американский профессиональный баскетболист, выступал в Американской баскетбольной ассоциации, отыграв два из девяти сезонов её существования, плюс пять сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации.

Ранние годы 
Гас Джерард родился 27 июля 1953 года в городке Юнионтаун (штат Пенсильвания), там он посещал среднюю школу Лорел-Хайлендс, в которой играл за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Статистика в NCAA на сайте Thedraftreview.com
 Статистика в АБА и НБА на сайте Basketball-Reference.com
 Краткая биография в АБА на сайте Nasljerseys.com

Баскетболисты США
Игроки «Виргиния Кавальерс» (баскетбол)
Игроки «Спиритс оф Сент-Луис»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Баффало Брейвз»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Канзас-Сити Кингз»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки сборной США по баскетболу